Börse steht für:

 Börse, ein organisierter Markt für Aktien, Anleihen, Devisen oder bestimmte Waren
 allgemeiner Ort oder Einrichtung für Handel, Austausch oder Kontaktherstellung, siehe zum Beispiel
 Jobbörse
 Singlebörse
 Tauschbörse
 die börse, Kulturzentrum in Wuppertal
 eine Tasche zum Aufbewahren von Geld, siehe Geldbeutel
 Börse (Gülzow), ehemaliger Ort im Kirchspiel Gülzow (Lauenburg), Kreis Hzgt. Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Preisgeld im Sport, insbesondere im Boxsport, siehe Kampfbörse

Siehe auch:
 Alte Börse
 Børsen